Scientometrics — журнал, издаваемый экспертами в области наукометрии (). Выпускается непрерывно с 1978 года. В настоящее время издаётся совместно Akadémiai Kiadó и Springer Science+Business Media (ISSN 0138-9130). 

Содержание доступно по ссылке: Scientometrics — Journal Contents on SpringerLink

Примечания

Ссылки 
 Scientometrics — описание журнала на сайте.

Журналы издательства Springer
Научные журналы на английском языке
Наукометрия
Печатные издания, возникшие в 1978 году